Пушина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Пушина, Виктория Александровна (род. 2000) — российская волейболистка.
 Пушина, Федора Андреевна (1923—1943) — военфельдшер, лейтенант медицинской службы, Герой Советского Союза.